

Acronimi
 TJK – era l'acronimo con cui era conosciuta la formazione calcistica estone Tallinna Jalgpalliklubi

Codici 
 TJK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tokol Air Base di Tokat (Turchia)
 TJK – codice nazionale ISO 3166-1 identificativo del Tagikistan